Coelurosauria é um clado de dinossauros terópodes emplumados e que eram predadores. A coelurosauria é um subgrupo de dinossauros de terópodes que inclui Compsognathidae, Tyrannosauroidea, Ornithomimosauria e Maniraptora; Maniraptora inclui aves, o único grupo de dinossauros vivo hoje.

Todos dos dinossauros emplumados descobertos até agora foram celurossauros, a menos que as estruturas vistas em ornitísquios como o Kulindadromeus sejam homólogas às penas. Philip J. Currie considera provável que todos os celurossauros tenham sido emplumados. No passado, Coelurosauria foi usado para se referir a todos os pequenos terópodes, embora esta classificação já tenha sido abolida.

Taxonomia 
Coelurosauria
Coelurus
 Tanycolagreus
 Família Compsognathidae
Tyrannoraptora
 Superfamília Tyrannosauroidea
Maniraptoriformes
Ornithomimiformes
 Família Alvarezsauridae
Ornithomimosauria
Maniraptora
Yixianosaurus
 Scansoriopteryx
 Epidendrosaurus
Therizinosauria
Oviraptorosauria
Paraves
Deinonychosauria
 Família Dromaeosauridae
 Família Troodontidae
Aves

Filogenia 
Abaixo uma filogenia de Hendrickx et al. (2015).

Coelurosauria
Espécies fósseis descritas em 1914